Валентин фон Ма́ссов (; 19 марта 1752 год, Минден — 10 августа 1817 год, Штайнхёфель) — прусский обер-гофмаршал.

Биография 
Валентин фон Массов происходил из померанского дворянского рода Массовов, в 1765 году он поступил на службу в прусскую армию. В 1787 году Массов был избран почётным членом Прусской академии художеств по отделу архитектуры. В 1788 году Массов был назначен командиром рота и майором берлинского жандармского кавалерийского полка, в который в том же году был зачислен и кронпринц Фридрих Вильгельм. Кронпринц высоко ценил Массова как эксперта в области искусства и включил в круг своих приближённых.

Массов приобрёл типично бранденбургскую господскую усадьбу и в 1790—1795 планомерно занимался её капитальной реконструкцией в дворец Штайнхёфель, к этому проекту он привлёк Давида Жилли и его сына Фридриха Давида. «Образцовое поместье» Штайнхёфель оказало большое влияние на развитие новых художественных, ландшафтных и экономических идей в Бранденбурге. Кронпринц и кронприцесса Луиза в 1794 году побывали с визитом в Штайнхёфеле и оказались настолько им очарованы, что поручили Массову переустроить их собственную летнюю резиденцию.

В 1792 году Массов в звании подполковника вышел в отставку и принял должность обер-гофмаршала кронпринца. На это должности он занимался обновлением интерьеров берлинского Дворца кронпринцев для будущего короля Фридриха Вильгельма III. Когда кронпринц взошёл на трон в 1797 году, Массов получил дополнительную должность директора королевских дворцов и садов. Массов отвечал также за строительство дворца и деревни Парец. Массов вышел на пенсию после того, как в 1811 году все строительные проекты оказались замороженными из-за репарационных выплат Франции, и поселился в Штайнхёфеле.

Семья 
Валентин фон Массов женился 18 декабря 1788 года на графине Шарлотте Августе Иоганне фон Блументаль (1766—1835), дочери прусского министра Иоахима Кристиана фон Блументаля. В браке родились:
 Валентин (1793—1854), прусский генерал-лейтенант
 Людвиг (1794—1859), прусский чиновник
 Луиза (1796—1827)
 Карл Фридрих Валентин (1797—1813), погиб под Лейпцигом
 Август Карл Валентин (1799—1882)
 Фридрих Генрих Валентин (1801—1817)
 Вильгельм Карл Александр Валентин (1802—1867).

Примечания

Литература 
 Adelheid Schendel: Valentin von Massow. In: Paretzer Skizzenbuch. Berlin, München: Deutscher Kunstverlag, 2. Aufl. 2010, S. 121—123, ISBN 978-3-422-06947-3.
 Leopold von Zedlitz-Neukirch: Neues preußisches Adelslexicon. Band 4, S. 473, 
 Jahrbuch des deutschen Adels. Band 3, 1899, S. 212ff.

Массовы